Харви Кейтель ( [ˈhɑːvɪ ˈkɑɪtl]; род. 13 мая 1939, Нью-Йорк, США) — американский актёр и продюсер. Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль гангстера Микки Коэна в фильме «Багси». Наиболее известен по участию в фильмах Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, таких как «Таксист», «Злые улицы», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», а также «От заката до рассвета». С 1995 по 2017 год был со-президентом Актёрской студии, наряду с актёрами Аль Пачино и Эллен Бёрстин.

Биография 
Родился в бруклинском районе Нью-Йорка в семье еврейских эмигрантов из Румынии и Польши. С 1956 по 1959 год служил в морской пехоте в Ливане, награждён медалью экспедиционных вооружённых сил. Учился в Актёрской студии Ли Страсберга и Стеллы Адлер. Около 10 лет работал в небольших театрах. В это время познакомился с кинорежиссёром Мартином Скорсезе, у которого снялся в фильме «Кто стучится в мою дверь?» Сотрудничество со Скорсезе продолжилось в фильмах «Алиса здесь больше не живёт» (1974), «Злые улицы» (1972), «Таксист» (1976), «Последнее искушение Христа» (1988) и «Ирландец» (2019).

В конце 1970-х годов снимался в европейских фильмах. Кейтель должен был играть в фильме «Апокалипсис сегодня» (1979) Фрэнсиса Форда Копполы, однако роль получил Мартин Шин. После этого в карьере наступил некоторый спад; в основном, играл второстепенные роли.

Возвращение состоялось в 1988 году, когда Кейтель сыграл Иуду Искариота в «Последнем искушении Христа» Скорсезе. Затем последовали роли в «Тельме и Луизе» (1991) Ридли Скотта и в «Багси» (за роль был номинирован на премию «Оскар»). В 1992 году продюсировал первый фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы», в котором также исполнил одну из главных ролей. В продолжение сотрудничества с Тарантино в 1994 году сыграл роль в «Криминальном чтиве», а в 1995 — в «От заката до рассвета».
Также в 1994 году был выпущен фильм «Плохой полицейский», где Хейтель сыграл главную роль.

Играл одну из главных ролей в фильме «Пианино» Джейн Кэмпион, получившего в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». В 2001 году снялся в фильме «Мнения сторон» венгерского кинорежиссёра Иштвана Сабо.

В 2002 году на Московском кинофестивале был удостоен премии имени Константина Станиславского.

В 2013 году он снялся в фильме «Прощание с дураками».

Личная жизнь 
Долгое время у Харви Кейтеля были отношения с актрисой Лоррейн Бракко, наиболее известной по главной роли в телесериале «Клан Сопрано». В 2001 году Кейтель женился на актрисе Дафне Кастнер. Кейтель является отцом троих детей: Стеллы (родилась в 1985) от Лоррейн Бракко, Хадсона (родился в 2001) от Лизы Кармазин и Романа (родился в 2004) от Дафны Кастнер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники школы Авраама Линкольна (Бруклин)
Выпускники Актёрской студии
Персоналии:Корпус морской пехоты США
Киноактёры США